

História 
 Teodósia de Constantinopla († séc. VIII) — freira, mártir e santa da Igreja Ortodoxa
 Teodósia (esposa de Leão V) († depois de 826) — imperatriz bizantina

Geografia 
 Teodósia (Crimeia) — cidade na Crimeia
 Theodosia (Missouri) — vila no estado de Missouri, Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história